Palma, De Palma oder Di Palma ist der Familienname folgender Personen:
 Abbas Damiano Di Palma (* 1980), italienischer Geistlicher
 Adelino da Palma Carlos (1905–1992), portugiesischer Rechtsanwalt und Politiker
 Alessandro Palma di Cesnola (1839–1914), US-amerikanischer Major und Raubgräber
 Ana Maria Palma Flandez (* 1980), chilenische Biathletin
 Andrea Palma (1644/64–1730), italienischer Architekt
 Anna da Palma (* 1963), französisch-portugiesische Filmregisseurin und Drehbuchautorin.
 Antonio Palma (~1515–nach 1574), italienischer Maler
 Athos Palma (1891–1951), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Baudilio Palma (1880–1930), guatemaltekischer Politiker, Präsident 1930
 Brett De Palma (* 1949), US-amerikanischer Maler
 Brian De Palma (* 1940), US-amerikanischer Regisseur
 Bruce De Palma (1935–1997), US-amerikanischer Ingenieur
 Carlo Di Palma (1925–2004), italienischer Kameramann und Regisseur
 Cecilia Muñoz-Palma (1913–2006), philippinische Richterin
 Dario Di Palma (1932–2004), italienischer Kameramann
 Diosdado Palma (* 1965), peruanischer Fußballtorhüter
 Emilio Palma (* 1978), erster Mensch, der auf dem antarktischen Festland geboren wurde
 Felice Palma (1583–1625), italienischer Bildhauer
 Félix J. Palma (* 1968), spanischer Schriftsteller
 Ferdinando Palma-Pignatelli (1623–1701), römisch-katholischer Bischof italienischer Herkunft
 Fred De Palma (* 1989), italienischer Rapper
 Gaia Palma (* 1990), italienische Ruderin
 Georg Busse-Palma (1876–1915), deutscher Dichter
 Georg Palma (auch Gregorius Palm; 1543–1591), deutscher Mediziner 
 Giuliano Palma (* 1965), italienischer Musiker
 Greta Galisch de Palma (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Gustavo Adolfo Palma (1920–2009), guatemaltekischer Sänger (Tenor)
 Héctor Luis Palma Salazar, mexikanischer Drogenhändler
 Hermínio da Palma Inácio (1922–2009), portugiesischer Revolutionär
 Isaac Palma (* 1990), mexikanischer Leichtathlet

 João Palma (1941–2016), brasilianischer Schlagzeuger
 Johan Palma (* 1987), Fußballspieler für Réunion
 Jorge Palma (* 1950), portugiesischer Sänger, Komponist und Gitarrist
 José Joaquín Palma (1844–1911), kubanischer Schriftsteller
 José Rafael Palma Capetillo (* 1955), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Yucatán
 Jose Serofia Palma (* 1950), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Cebu
 Joseph Anthony De Palma (1913–2005), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von De Aar
 Julien Palma (* 1993), französischer Radsportler
 Leticia Palma (1926–2009), mexikanische Schauspielerin
 Luigi Palma di Cesnola (1832–1904), US-amerikanischer Konsul und Museumsdirektor
 Luigi Michele de Palma (* 1958), italienischer Geistlicher und Kirchenhistoriker 
 Mandla Palma (* 1983), eswatinischer Fußballspieler
 Manolo Palma (* 1971), deutscher Schauspieler
 Manuel de Palma (* 1957), spanischer Flamencogitarrist aus Écija
 Manuel Solís Palma (1917–2009), panamaischer Politiker, Präsident 1988 bis 1989
 Mariana Palma (* 1979), brasilianische Künstlerin
 Mario Alberto Molina Palma (* 1948), panamaischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Los Altos Quetzaltenango-Totonicapán
 Nicolás Palma, argentinischer Fußballspieler
 Nicolò Palma (1694–1779), sizilianischer Architekt
 Patricio Di Palma (* 1971), argentinischer Automobilrennfahrer
 Paulo da Palma (* 1965), deutsch-portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Garcia Palma, uruguayischer Politiker
 Piero de Palma (1925–2013), italienischer Opernsänger (Tenor)
 R. Eduardo Palma, chilenischer Mammaloge
 Ricardo Palma (1833–1919), peruanischer Schriftsteller
 Rolando Palma (* 1972), panamaischer Fußballspieler
 Rossy de Palma (* 1964), spanische Schauspielerin
 Sergio Víctor Palma (* 1956), argentinischer Boxer
 Silvestro Palma (1754–1834), italienischer Komponist
 Stefania Palma, italienische Journalistin
 Valentina di Palma (* 1953), italienische Kostümbildnerin
 Victor Hugo Palma Paúl (* 1958), guatemaltekischer Geistlicher, Bischof von Escuintla